La NCAA Division I 2015 si è svolta dal 4 al 19 dicembre 2015: al torneo hanno partecipato 64 squadre di pallavolo universitarie e la vittoria finale è andata per la quarta volta alla University of Nebraska-Lincoln.

Squadre partecipanti

Torneo

Fase regionale ad San Diego, CA

Premi individuali

Fase regionale a Des Moines, IA

Premi individuali

Fase regionale a Austin, TX

Premi individuali

Fase regionale ad Lexington, KY

Premi individuali

Final Four – CenturyLink Center Omaha, Omaha

Premi individuali
Al termine della finale viene assegnato il premio di Most Outstanding Player alla migliore giocatrice della finale e vengono elette le sei giocatrici che fanno parte dell'All-Tournament Team.

Collegamenti esterni

Pallavolo nel 2015
NCAA Division I (pallavolo femminile)